Вале́рий Арка́дьевич Ду́дин (20 августа 1963, Братск, Иркутская область) — советский саночник, выступавший за сборную СССР в 1980-е годы. Бронзовый призёр зимних Олимпийских игр в Сараево, обладатель серебряной и двух бронзовых наград зимних Спартакиад, чемпион национального первенства. Защищал честь спортивного общества «Динамо», мастер спорта международного класса.

Биография 
Валерий Дудин родился 20 августа 1963 года в городе Братск, Иркутская область. Активно заниматься санным спортом начал в возрасте восемнадцати лет, когда вступил в братское спортивное общество «Динамо», два года спустя стал членом национальной сборной. Первое время выступал в обеих дисциплинах, как в двойках, так и одиночках, но впоследствии сделал выбор в пользу одноместных саней, так как здесь результаты были лучше.

Наиболее важным в карьере Дудина выдался 1984 год, он завоевал золотую медаль на чемпионате Советского Союза и удостоился права защищать честь страны на зимних Олимпийских играх в Сараево, где впоследствии выиграл бронзу, уступив только итальянцу Паулю Хильдгартнеру и соотечественнику Сергею Данилину. В 1986 году получил бронзовую награду за участие в зимней Спартакиаде народов СССР, а через год взял «серебро» на зимней Спартакиаде народов РСФСР.

Окончательно закрепившись в основном составе сборной, в 1988 году ездил соревноваться на Олимпийские игры в Калгари, однако выступить там достойно не сумел, показав в мужском одиночном разряде лишь семнадцатое время. В 1989 году окончил иркутский Государственный институт физической культуры. Последним крупным стартом для него стала зимняя Спартакиада 1990 года, где он выиграл ещё одну «бронзу», чуть позже он покинул сборную и ещё через год принял решение завершить карьеру спортсмена.  Сразу после ухода из большого спорта в 1991 году Валерий Дудин пошёл работать тренером в братскую ДЮШОР. В настоящее время - президент Федерации санного спорта Ленинградской области.

Примечания

Ссылки

Литература 
 

Чемпионы СССР по санному спорту
Саночники на зимних Олимпийских играх 1984 года
Саночники на зимних Олимпийских играх 1988 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 1984 года
Мастера спорта России международного класса